Die 1. jugoslawische Fußballliga 1978/79 war die 50. Spielzeit der höchsten jugoslawischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 12. August 1978 und endete am 17. Juni 1979. 

Hajduk Split wurde aufgrund der besseren Tordifferenz zum neunten Mal jugoslawischer Meister. FK Napredak Kruševac und FK Željezničar Sarajevo schafften den direkten Wiederaufstieg. Titelverteidiger FK Partizan Belgrad konnte sich erst am letzten Spieltag vor dem Abstieg retten.

Modus 
18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Klubs stiegen ab.

Teilnehmer und Spielorte

Statistiken

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle auf eu-football.info
 Yugoslavia – List of Final Tables auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Saison der 1. jugoslawischen Fußballliga
Fußballsaison 1978/79